«Богомол» () — триллер, сделанный для телевидения о серийной убийце-женщине.

Сюжет 

Телефильм об издержках брака. В том смысле, что супруги молодой обворожительной леди по имени Линда Крэнделл не получают права первой ночи, погибая от яда сразу после свадьбы. Агент Джонсон пытается понять зачем всё это и кому всё это надо?!
…И тут взгляд Линды пал на вдовца-красавца Дона Макэндрюса.

В ролях 
 Джейн Сеймур — Линда Крэнделл
 Бэрри Бостуик — Дон Макэндрюс
 Чед Аллен — Бобби Макэндрюс
 Фрэнсис Фишер — Бетти
 Колби Честер — Джонсон

Интересные факты 
 В России фильм выпускался на лицензионном видео дистрибьюторами: "Видеостар и «Mirage Entertainment»
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России лента имеет категорию: «Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет».

См. также 
 Серийные убийцы

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США